

Населені пункти та їхні частини
 Шкляри — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шкляри — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шкляри — село в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Шкляри — село в гміні Каменник Ниського повіту Опольського воєводства
 Шкляри — село в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Шкляри — осада в гміні Ясліська Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки